Chortkov (dynastie)
 Chortkov (stad), een stad in de Oekraïne